Висока може бити:
 Висока (Пирот), планинском подручје у Општини Пирот, коме припада 14 насеља, груписаних у три це
лине: Горњи Висок у току Дојкиновачке реке и слива Височице, Средњи Висок (око Завојског језера) и Доњи Висок (јужно од бране), где постоји неколико локалних административних средишта.
 Висока (Ариље), насељено мјесто у општини Ариље, у Златиборском округу, Република Србија
 Висока (Куршумлија), насељено мјесто у општини Куршумлија, у Топличком округу, Република Србија
 Висока (Унешић), насељено мјесто у општини Унешић, у Шибенско-книнској жупанији, Далмација, Република Хрватска
 Висока (Банска Штјавњица), насељено мјесто у округу Банска Штјавњица, у Банскобистричком крају, Словачка Република
 Висока (Сабинов), насељено мјесто у округу Сабинов, у Прешовском крају, Словачка Република
 Висока (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Висока (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, у Средњочешком крају, Чешка Република
 Висока (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Висока (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Висока (град), град у Пољској

или:
 Висока на Кисуци, насељено мјесто у округу Чадца, у Жилинском крају, Словачка Република
 Висока при Морави, насељено мјесто у округу Малацки, у Братиславском крају, Словачка Република